Die French Open 2015 im Badminton fanden vom 20. bis zum 25. Oktober 2015 in Paris statt.

Herreneinzel

Setzliste 

  Chen Long (zurückgezogen)
  Jan Ø. Jørgensen (Halbfinale)
  Lin Dan (1. Runde)
  Kento Momota (2. Runde)
  Srikanth Kidambi (1. Runde)
  Chou Tien-chen (Finale)
  Viktor Axelsen (2. Runde)
  Kashyap Parupalli (2. Runde)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Saina Nehwal (Viertelfinale)
  Carolina Marín (Champion)
  Tai Tzu-ying (Halbfinale)
  Wang Shixian (Finale)
  Li Xuerui (Viertelfinale)
  Wang Yihan (2. Runde)
  Sung Ji-hyun (1. Runde)
  Ratchanok Intanon (Halbfinale)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

 Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Halbfinale)
 Fu Haifeng / Zhang Nan (Viertelfinale)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Viertelfinale)
 Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Viertelfinale)
 Chai Biao / Hong Wei (1. Runde)
 Liu Xiaolong / Qiu Zihan (1. Runde)
 Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (1. Runde)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
  Luo Ying / Luo Yu (Finale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (2. Runde)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Halbfinale)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (zurückgezogen)
  Ma Jin / Tang Yuanting (zurückgezogen)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (1. Runde)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Viertelfinale)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei (zurückgezogen)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (1. Runde)
  Xu Chen / Ma Jin (Viertelfinale)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Viertelfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (2. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Halbfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Champion)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Halbfinale)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 French Open bei www.yonexifb.com

2015
BWF Super Series 2015
Badmintonwettbewerb in Paris